Esta é uma lista de Futebolistas do Gil Vicente Futebol Clube

Por temporada

2015-16
Atualizado em 19 de Julho de 2016.

2017-18
Guarda-redes: 1	Sacramento, 76	Matthew Nogueira,86 Vozinha, 90	Júlio Neiva.
Defesas:22 Pedro Lemos, 24 Ricardinho, 8 Rafael Floro, 21 Henrique, 37 Bruno Silva, 37 Bruno Silva, 96 Vançan, 3 Luiz Eduardo,  4 Sandro Costa, 5 Yan Victor, 33 Jefferson, 99 Maudo, 23 Luis Tinoco.
Médios:6 Reko	, 17	Calu	, 26	Strasser	, 8	Yeo	, 15	Alphonse	, 28	Dybal	, 20	Ogbodo	, 77	Diogo Ramalho	, 7	Arthur Rezende.	
Avançados: 10	Jonathan Toro, 14	Abou Touré, 27	Hugo Firmino, 11	Batatinha, 70	Pedro Marques, 80 Serge Brou, 9	João Pedro, 17	Goba, 18	Ragelli, 19	Aguinaldo,  99 Rui Miguel, 13	Marius, 79 Nuno Simões.

2017-18

Futebolistas do Gil Vicente Futebol Clube